Jan Okniński – polski matematyk
 Mirosław Okniński − polski trener i zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Ryszard Okniński – polski malarz
 Zygmunt Okniński – polski historyk